Воспроизведение, воспроизводство — непрерывно продолжающийся процесс возобновления
 Воспроизведение (психология) — процесс памяти, заключающийся в актуализации прошлого опыта, усвоенных ранее знаний, пережитых чувств.
 Воспроизведение произведения (копирование) — в законодательстве РФ — изготовление одного или более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме.
 Воспроизведение — процесс проигрывания ранее записанной на какой-либо носитель музыки или голоса проигрывающим (воспроизводящим) устройством (см., напр., Право на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях)
 Воспроизведение текста

 х/ф Воспроизведение (Playback, 2012)

См. также 
 Воспроизводство (экономика)
 Запись

Примечания